Университет Буэнос-Айреса () — государственный университет в Буэнос-Айресе, крупнейший университет Аргентины и вообще Латинской Америки. Финансируется государством, но считается автономным, светским и бесплатным.

 в 2023 году назвал университет Буэнос-Айреса лучшим в стране и 64 в мире. В мировом масштабе международные рейтинги университетов (в том числе Академический рейтинг университетов мира, также известный как Шанхайский рейтинг) ставят университет в число первых 100, а в некоторых областях — первых 200.

История 
Университет Буэнос-Айреса был официально открыт 12 августа 1821 года указом губернатора провинции Буэнос-Айрес генерала Мартина Родригеса, подготовленным Бернардино Ривадавией, министром его правительства. На церемонии открытия, которая состоялась в церкви Сан-Игнасио, присутствовали Ривадавия и священник Антонио Саенс, которого назначили первым ректором университета и который был сторонником переноса акцента в высшем образовании с религии на естественные и точные науки. В новый университет были включены уже существующие на тот момент учебные заведения. В 1822 году он состоял из следующих кафедр, предшественников нынешних факультетов:
начального образования, подготовительного образования, точных наук, медицины, права и теологии.

Во времена правления генерала Хуана Мануэля де Росаса бесплатное образование было отменено. Тем не менее, университет продолжил работу, хотя число студентов значительно снизилось. Но в 1852 году, после поражения Росаса в битве при Касеросе и падения его диктатуры, университет получил новый импульс. Стали приглашаться известные профессора из Европы, такие как Бернардино Спелуцци (университет Павии), Эмилио Росетти (университет Турина), Пеллегрино Стробель (университет Пармы). Кафедра точных наук в 1869 году выпустила 12 первых аргентинских инженеров.

В 1881 году, когда Буэнос-Айрес стал федеральной столицей, университет попал под контроль государства. В конце XIX века (период т. н. «поколения восьмидесятых», ) значение и престиж университета в Аргентине значительно выросли.

Времена экономического процветания страны в целом и её столицы в частности в начале XX века сделали высшее образование доступным широким слоям населения. Как отражение этого процесса, в 1918 году группа студентов Национального университета Кордовы инициировали и распространили по всей Латинской Америке (и, в некоторой мере, в Испании) политико-культурное движение, получившее название . Среди её принципов были автономия университетов, совместное управление, демократизация, периодическое замещение кафедр на конкурентной основе.

В ходе ряда военных переворотов и периодов гражданского правления XX века университет претерпевал различные реорганизации и вмешательства со стороны правящих режимов: отменялись и вновь вводились автономия, плата за обучение, цензура — вплоть до репрессий против студентов и профессуры, из-за которых некоторые учащиеся были изгнаны из стен ВУЗа, а ряд преподавателей были вынуждены эмигрировать.

С установлением гражданского правления в 1983 году аргентинские университеты вернулись к модели управления, основанной на принципах университетской реформы 1918 года.

Факультеты 
Общий базовый курс ()
Факультет психологии
Факультет инжиниринга
Факультет стоматологии
Факультет биохимии и фармацевтики
Факультет философии и литературы
Факультет права
Факультет медицины
Факультет социологии
Факультет ветеринанрии
Факультет агрономии
Факультет экономики
Факультет точных и естественных наук
Факультет архитектуры, дизайна и урбанизма

Инфраструктура 
У университета нет централизованного кампуса. В 1960-х на севере Буэнос-Айреса началось строительство т. н. «Университетского городка» () на берегу Рио-де-Ла-Плата, но в нем на сегодняшний день расположены только два факультета (точных и естественных наук и архитектуры, дизайна и урбанизма), остальные же разбросаны по всей столице Аргентины.

Система библиотек и информации (, SISBI), созданная в 1985 году, включает в себя 18 библиотек факультетов и других подразделений университета.

Известные выпускники 

С университетом связаны имена пяти нобелевских лауреатов (четырех выпускников и одного преподавателя), что является рекордом для испаноязычных ВУЗов.
 Выпускники:
 Сааведра Ламас, Карлос — Нобелевская премия мира, 1936
 Усай, Бернардо Альберто — Нобелевская премия по физиологии или медицине, 1947
 Лелуар, Луис Федерико — Нобелевская премия по химии, 1970
 Мильштейн, Сезар — Нобелевская премия по физиологии или медицине, 1984
 Преподаватели:
 Перес Эскивель, Адольфо — Нобелевская премия мира, 1980

Многие президенты Аргентины также были выпускниками этого университета (в скобках даны годы президентства):
 Пеллегрини, Карлос (1890—1892)
 Саэнс Пенья, Луис (1892—1895)
 Кинтана, Мануэль (1904—1906)
 Саэнс Пенья, Роке (1910—1914)
 Пласа, Викторино де ла (1914—1916)
 Иригойен, Иполито (1916—1922, 1928—1930)
 Альвеар, Марсело Торкуато де (1922—1928)
 Хусто, Агустин Педро (1932—1938)
 Ортис, Роберто Мария (1938—1942)
 Кастильо, Рамон (1942—1943)
 Фрондиси, Артуро (1958—1962)
 Ильиа, Артуро Умберто (1963—1966)
 Альфонсин, Рауль (1983—1989)
 Родригес Саа, Адольфо (2001)
 Дуальде, Эдуардо (2002—2003)

См. также 
 Этнографический музей Хуана Амбросетти

Примечания

Ссылки 
 

 
Буэнос-Айреса